Осипчук — українське прізвище
 Осипчук Василь Миколайович — заступник командувача військ оперативного командування «Північ» Сухопутних військ Збройних Сил України
 Осипчук Іван Іванович — підполковник служби безпеки України, лицар ордена Данила Галицького.
 Осипчук Лілія Артемівна — українська радянська діячка, новатор виробництва, депутат Верховної Ради УРСР 5-го скликання.
 Осипчук Наталія Вікторівна — українська письменниця, прозаїк, публіцист, драматург
 Осипчук Ольга Степанівна — українська колгоспниця, ланкова колгоспу імені 131-го Таращанського полку Довбиського району Житомирської області, Герой Соціалістичної Праці (1950).

Примітки 

Українські прізвища